La copa gal·lesa de futbol és una competició per eliminatòries de futbol que es disputa anualment al País de Gal·les.

La Football Association of Wales és l'òrgan encarregat d'organitzar el torneig, el qual s'ha disputat, amb excepció dels períodes de les dues Guerres mundials, cada any des del 1877-78. Als inicis del futbol al país, aquest es disputava principalment al nord del país, ja que al sud l'esport més practicat era el rugbi. La FAW fou fundada a Ruabon, a prop de Wrexham el 1876, i Wrexham fou la seu de la FAW fins al 1986. No fou fins al 1912 que un club del sud, Cardiff City, guanyà la copa per primer cop.

Fins al 1995, els clubs gal·lesos que disputaven competicions angleses i els clubs anglesos propers a la frontera podien disputar la copa. Des del 1996, només els clubs que disputen les competicions de la FAW hi poden prendre part. D'aquesta forma queden exclosos de la competició els 6 principals clubs del país, com són: Cardiff City, Swansea City, Wrexham (el darrer d'aquests que guanyà el torneig el 1995), Newport County, Merthyr Tydfil i Colwyn Bay.

El darrer club anglès que guanyà la competició fou el Hereford United el 1990.

Historial 
Els clubs anglesos s'indiquen amb la bandera, la resta són gal·lesos.

Palmarès per equips

Notes

Referències

Enllaços externs 

 Welsh Football Data Archive 
 The History of the Welsh Cup 1877–1993 by Ian Garland (1991) 

Galles
Futbol a Gal·les